Стів Кехен — актор.
 Вільям Кехен — канадський вчений у галузі інформатики.